Francja:
 Breil – miejscowość
 Breil-sur-Roya – gmina
 Le Breil-sur-Mérize – gmina

Szwajcaria:
 Breil – retoromańska nazwa gminy Breil/Brigels
 Breil/Brigels – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Surselva

Osoby:
 Klaus Breil – niemiecki polityk

Inne:
 Franz Breil – niemiecki producent organów

Zobacz też:
 Brail